Агроуниверситет:
 «Агроуниверситет» — украинский мини-футбольный клуб из Днепропетровска.
 «Агроуниверситет» — российский регбийный клуб из Казани, с 2013 года носящий название «Стрела-Агро».